Tegel kan avse:

 Tegel (ätt) – en adlig ätt i Sverige

Material
 Förbländertegel – ett finare och mer hårdbränt och frostbeständigt fasadtegel
 Murtegel – en byggnadssten tillverkad genom att bränna lera
 Taktegel – tegel för täckning av tak
 Rörtegel – dräneringsrör av tegel
 Lertegel - en byggnadssten av obränd lera, se Lersten (byggmaterial)
 Molersten - ett slags tegel.
 Eldfast tegel – ett tegel som används som infodringsmaterial i metallurgiska processer

Platser 
 Tegel (stadsdel) – en stadsdel i Berlin
 Tegel (pendeltågsstation) – en station i stadsdelen Tegel
 Berlin-Tegels flygplats – flygplats i Berlin
 Schloss Tegel – slott i Berlin

Se även
 Tegeltillverkning – framställning av bränt tegel av lera